Мультсериалы, где главным героем является персонаж комиксов издательства Marvel Comics Халк
 «Невероятный Халк» 1996—1997 годов
 «Халк и агенты У.Д.А.Р.» 2013—2015 годов